Goritschitzen ist der Name folgender Orte:

 Goritschitzen (Klagenfurt), Katastralgemeinde von Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
 Goritschitzen (Gemeinde Moosburg), Ortschaft der Gemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten